Otth ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Otth (1880–1968), Schweizer Bildhauer 
 Carl Adolf Otth (1803–1839), Schweizer Maler und Naturforscher
 Friedrich Franz Otth (1904–1976), Redaktor und Verleger der Fachzeitschrift "Hospitalis"
 Gustav Heinrich Otth (1806–1874), Schweizer Pilzkundler und Offizier
 Jean Otth (1940–2013), Schweizer Videokünstler

Siehe auch:
 Otth (Patrizierfamilie)
 Ott